Hardinsburg kan syfta på:

 Hardinsburg, Indiana
 Hardinsburg, Kentucky